Le sigle PBO signifie :

 Aéroport Paraburdoo, Australie
 Playback orchestre (l'orchestre est en playback, mais le chanteur chante réellement)
 Poly-p-phénylène benzobisoxazole, ou Zylon
 Pixel Buffer Object, en OpenGL, une méthode d'accès directe aux textures en mémoire graphique
 Propensy to Boil Over.
 Point de branchement optique, dispositif situé entre le boîtier pied d'immeuble (BPI) (en sous-sol) et le dispositif terminal optique (DTIO) sur lequel est généralement raccordé le modem optique d'un fournisseur d'accès. Voir Réseau FTTH.
 Packed Bohemia Object, un type de fichier utilisé dans les jeux de guerre développés par Bohemia Interactive Studio